Бура́но (, ) — островной квартал Венеции, расположенный на удалении 7 км от центра города, рядом с островом Торчелло, с населением 2724 жителя (2011). Известен своими ярко окрашенными домами.

История 
С XVI века специализируется на производстве кружев. Технология производства кружев, как полагают, была импортирована венецианцами из Восточного Средиземноморья. Уроженцем Бурано был знаменитый композитор Галуппи. До 1923 года Бурано считался отдельным от Венеции городом, как и Мурано.

Административное деление

Достопримечательности 
Помимо красочной застройки, туристов влекут в Бурано музей венецианских кружев и церковь Сан-Мартино с наклонной 52-метровой кампанилой.

Примечания

Ссылки 
 Остров Бурано. Фоторепортаж

Литература 
 

Острова Венеции
Острова Венецианской лагуны